O  Coloni C4  é o modelo da Coloni da temporada de  da F-1. Condutores: Pedro Chaves e Naoki Hattori.

Resultados 

Carros de Fórmula 1 da Ligier

http://b.f1-facts.com/ul/a/1957

Carros de Fórmula 1 da Coloni